

Населені пункти та їхні частини

 Будзув — гміна в Суському повіті Малопольського воєводства
 Будзув — село в гміні Стошовіце Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Будзув — село в гміні Житно Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Будзув — село в гміні Будзув Суського повіту Малопольського воєводства
 Будзув — село в гміні Ґожув-Шльонський Олеського повіту Опольського воєводства
 Будзув — частина села Мужасіхле в гміні Поронін Татранського повіту Малопольського воєводства

Примітки